Die 1. Bundesliga Pool 2004/05 war die 15. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 9. Oktober 2004 und endete am 5. Juni 2005. Deutscher Meister wurde der Aufsteiger BSV Dachau.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2004/05 (archiviert am 05. April 2015) auf billardligen.de

2004
Poolbillardveranstaltung 2004
Poolbillardveranstaltung 2005